Lerdo de Tejada hace referencia a varios artículos:

Personas
Sebastián Lerdo de Tejada, político y presidente mexicano
Miguel Lerdo de Tejada, político mexicano
Miguel Lerdo de Tejada (compositor), compositor y músico mexicano
Augusto Conte Lerdo de Tejada, diplomático español
Carlos Trejo Lerdo de Tejada, político y diplomático mexicano
Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias abogado y político mexicano
Fernando Lerdo de Tejada Luna político mexicano

Lugares en México
Lerdo de Tejada (municipio), municipio en Veracruz
Estación de Lerdo de Tejada (Metrorrey), estación de transporte en Nuevo León